Эйбл — фамилия. Известные носители:

 Эйбл, Тэффи (1900—1964) — профессиональный американский хоккеист НХЛ.
 Эйбл, Франц (1806—1880) — австрийский живописец.